Ново-Бобруйск — посёлок в Правдинском районе (муниципальном округе) Калининградской области.

Расположен в лесистой местности в месте слияния рек Путиловка и Бородинка в 21 км к северо-востоку от Правдинска и в 57 км к юго-востоку от Калининграда.

Через посёлок проходит автодорога Знаменск — Крылово, в посёлке от неё отходит дорога на запад в Правдинск. Ближайшая ж.-д. станция находится в Мозыре (12 км к юго-востоку, на линии Черняховск — Корше).

До 2016 года посёлок входил в Мозырьское сельское поселение (упразднено).

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района